Armada marina militar o de guerra que desenvolupa la seva activitat en el medi aquàtic.
 Armada anglesa, flota de vaixells enviats a la costa ibèrica per Elisabet I d'Anglaterra en 1589, durant la Guerra angloespanyola de 1585–1604.
 Armada Espanyola, branca marítima de les Forces Armades Espanyoles 
 Armada Reial del senyor rei d'Aragó, força naval del rei d'Aragó forces militars navals de la Corona d'Aragó
 Biografies: Alfonso Armada (Madrid, 1920), militar espanyol conegut per la seva participació en l'intent de cop d'estat del 23-F de 1981
 Loita Armada Revolucionaria organització armada de l'esquerra independentista